Pulaski kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pulaski (Georgia)
Mount Pulaski
Pulaski (Illinois)
Pulaski (Iowa)
Pulaski (New York)
Pulaski (Tennessee)
Pulaski (Virginia)
Pulaski (Wisconsin)

Zie ook 
Pulaski County (doorverwijspagina)